Das Singapore Smash 2023 war das erste Grand-Smash-Turnier 2023 im Tischtennis. Es fand vom 7. bis 19. März 2023 in Singapur statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 9. März 2023)

Tischtennisveranstaltung 2023
Tischtenniswettbewerb in Singapur